Jessica Martina Wahls, mais conhecida como Jessica Wahls (2 de fevereiro de 1977, em Bad Nauheim, Hesse) é uma cantora pop, compositora, apresentadora de televisão e uma das fundadoras do grupo feminino No Angels.

Discografia

Singles

Ligações externas
 JessicaWahls.tv Site oficial
Jessica Wahls MySpace MySpace Oficial 
Jessica Wahls 1º Web-News do Brasil 

Nascidos em 1977
Cantoras da Alemanha
Compositores da Alemanha
Membros de No Angels